Restriktion (von lateinisch restrictio „Einschränkung“) oder restriktiv steht für:

 Einschränkung, die Verkleinerung der Definitionsmenge einer Funktion in der Mathematik
 Nebenbedingung, ein Begriff in verschiedenen Wissenschaften
 verminderte Ausdehnungsfähigkeit der Lunge, siehe Lungenfunktion #Restriktive Ventilationsstörung

Siehe auch: